est le  album de Girl Next Door sorti sous le label Avex Trax le . Il sort en format CD, CD+DVD (live) et CD+DVD. Il arrive  à l'Oricon et reste classé 3 semaines.

Liste des titres

Liens externes

  Fiche officielle de l'album
  Fiche de l'album sur le site de l'Oricon

Album musical sorti en 2011
Album publié par Avex Trax
Album de Girl Next Door